Râul Plopul se poate referi la următoarele cursuri de apă din România

 Râul Plopul - afluent al râului Galbena
 Râul Plopul - afluent al Pârâului Moișii
 Râul Plopul - afluent al râului Tălmăcuța
 Râul Plopul - afluent al râului Trotuș

Râuri cu denumiri asemănătoare sunt:

 Plopi
 Plopoasa
 Plopu